Die Liste enthält Dichter und Schriftsteller, deren Werke überwiegend in ukrainischer Sprache verfasst sind, oder die in einschlägigen Gesamtdarstellungen zum Kanon ukrainischer Literatur gezählt werden.

16. – 17. Jahrhundert

18. Jahrhundert

19. Jahrhundert

20. Jahrhundert

21. Jahrhundert

Siehe auch 
 Liste von Dichtern (international)
 Ukrainische Literatur

Einzelnachweise 
Die Quellenangaben dienen als Einstiegshilfe zur Artikelarbeit und zur Überprüfung der Lebensdaten. Die Mehrzahl der Lemmata ist außerdem in der ukrainischen Wikipedia enthalten, meist in den Kategorien :uk:Категорія:Українські поети (Dichter) oder :uk:Категорія:Українські письменники (Schriftsteller). Wenn die Artikel erstellt sind, können sie entfallen.

Dichter, Ukrainischsprachig
!Dichter
Dichter